Andrej Koščeev (1987) – cestista russo
 Michail Koščeev (1967) – ex giocatore di calcio a 5 russo